Il singolare del New Zealand Open 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Onny Parun era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–3, 4–6, 6–3 Brian Fairlie.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

New Zealand Open 1976